Buckley (Anglaterra)
 Buckley (Gal·les)
 Buckley (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Jeff Buckley (Anaheim, Califòrnia, 1966 - Memphis, Tennessee, 1997), cantautor i guitarrista estatunidenc
 Olivia Buckley (Londres, 1799-1845), pianista 
 Tim Buckley (1947 – 1975), músic estatunidenc de rock d'avantguarda
 Samuel Botsford Buckley, botànic i geòleg estatunidenc.